Joseph Court ist der Name folgender Personen:

* Joseph Court (Kolonialgouverneur) (1881–1948), französischer Kolonialgouverneur
 Joseph Désiré Court (1797–1865), französischer Maler und Konservator